Julius Rhomberg ist der Name folgender Personen:

* Julius Rhomberg (Architekt)  (1845–1923), österreichischer Zivilingenieur, Architekt und Baurat
 Julius Rhomberg (Unternehmer) (1869–1932), österreichischer Industrieller